Никола Аврамов може да се отнася за:

 Никола Аврамов (1856 – 1911), български зограф
 Никола Аврамов (1866 – 1924), български дарител
 Никола Аврамов (1880 – 1939), български революционер, войвода на ВМОРО
 Никола Аврамов (1897 – 1945), български художник
 Никола Петров Аврамов (1907 – ?), български просветен деец
 Колю Аврамов, български революционер, войвода на ВМОРО